Daniel Kelly (1883-1920) – amerykański lekkoatleta
 Daniel Kelly – australijski judoka
 Daniel Kelly – australijski piłkarz ręczny